Privolžskij , letteralmente presso il Volga, indica

 Privolžskij, toponimo di svariate località in Russia
 Privolžskij rajon, denominazione di alcuni rajon della Russia
 Privolžskij federal'nyj okrug, circondario federale della Russia